Туллия () — женское имя латинского происхождения

 Туллия Старшая — дочь Сервия Туллия.
 Туллия Младшая (ум. после 509 до н. э.) — дочь Сервия Туллия.
 Туллия (78—45 до н. э.) — дочь Цицерона.
 Туллия д'Арагона (ок. 1510—1556) — итальянская куртизанка и поэтесса.